Александр Лешерн фон Герцфельд:
 Лешерн фон Герцфельд, Александр Карлович (1803—1872) — генерал-майор; георгиевский кавалер (№ 7230; 17 декабря 1844)
 Лешерн фон Герцфельд, Александр Александрович (сер. 1850-х — после 1925) — русский инженер путей сообщения.